Área micropolitana de Mount Vernon podría referirse a:

 Área micropolitana de Mount Vernon (Illinois),
 Área micropolitana de Mount Vernon (Ohio).